Een verkeersweg:
 N156 (België)
 N156 (Frankrijk)
 N156 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing